Tomašica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Garešnice, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 396 stanovnika te 132 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 
 Crkva sv. Tome apostola u Tomašici

Šport 
 NK Ilova, nogometni klub

Izvori

Naselja u sastavu Grada Garešnice